A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 2-án, döntőjét pedig augusztus 4-én rendezték Tokióban. A számot a lengyel Wojciech Nowicki nyerte 82,52 méteres dobásával.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

fkalapacsvetes